Ла Кордобеса има више значења:

 Ла Кордобеса (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кордобеса (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику